René Müller (nascido em 11 de fevereiro de 1959) é um ex-futebolista alemão.

Müller foi o goleiro titular da Seleção Alemã-Oriental de Futebol por uma grande parte da década de 80, e foi eleito por duas vezes como Futebolista do Ano da Alemanha Oriental. Ele jogou para o 1. FC Lokomotive Leipzig por 14 anos, e após isso, teve passagens pelo FC Sachsen Leipzig, Dynamo Dresden e FC St. Pauli. Atualmente, ele é um treinador, tendo treinado a equipe reserva do 1. FC Nürnberg de 2007 até 11 de abril de 2011.

Títulos 
 FDGB-Pokal: 1980-81, 1985-86, 1986-87;
 Taça dos Clubes Vencedores de Taças: Vice-campeão em 1986-87

Ligações externas 
 René Müller no fussballdaten.de (em alemão)

Nascidos em 1959
Futebolistas da Alemanha
Futebolistas da Alemanha Oriental
Jogadores da Seleção Alemã-Oriental de Futebol
Goleiros da Alemanha
Futebolistas do 1. FC Lokomotive Leipzig
Futebolistas do Dynamo Dresden
Futebolistas do FC St. Pauli